Marion Ravenvood – fikcyjna postać z uniwersum Indiany Jonesa, żona tytułowego bohatera. Ma z nim syna - Mutta Williamsa. Zagrała ją Karen Allen. Filmy z serii Indiana Jones w jakich wzięła udział to Poszukiwacze zaginionej Arki i Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki.

Życiorys 
Córka Abnera Ravenwooda, mentora i przyjaciela Indiany Jonesa. Zakochała się w Indym już w dzieciństwie, ale ten pozostał niewrażliwy na jej wdzięki. Wtedy go znienawidziła.

Kilkanaście lat później Indiana szukał Arki Przymierza, a Marion miała medalion, na którym zaznaczone było miejsce jej spoczynku. Indiana poprosił ją o pomoc, ale ta próbowała go wygonić. Wtedy jednak pojawili się naziści którzy usiłowali ją zabić, ale Indy ją wyratował, dlatego razem z nim zgodziła się szukać arki w Egipcie. Ponownie została uprowadzona przez nazistów i ich dowódca - Rene Belloq próbował ją uwieść, ale gdy Indiana i jego przyjaciel - Sallah odnaleźli arkę, wrzucił ją do podziemi, gdzie wylądowała razem z Indym. Udało im się jednak uciec, a następnie przechwycić arkę.

Przypuszczalnie w 1938 Marion zaszła w ciążę i urodziła syna Muta Wiillimsa – Henry'ego Jonesa trzeciego.

W 1957 Marion przesłała do Jonesa przez swojego syna list z prośbą o pomoc w sprawie porwania prof. Oxleya. Kiedy Marion i Indy się zapadali w ruchome błoto, kobieta wyjawiła mu, że Mutt jest jego synem (Henry Jones III). Jones z trudem przyjął tę wiadomość i natychmiast kazał synowi skończyć szkołę. Po wyjściu ze Złotego Miasta Indy i Marion wzięli ślub.

Wygląd i cechy charakteru 
Marion to smukła, piękna kobieta o długich ciemnych włosach i brązowych oczach. Twarda, sprytna i niezależna. Jedyna prawdziwa miłość Indiany.

Postacie z serii Indiana Jones